

Sigle 
 Enhanced Other Networks – informazione trasmessa tramite Radio Data System

Aziende 
 E.ON – società tedesca del settore energetico

Fumetti 
 Eon – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Eon – fumetto on line della Cagliostro ePress

Persone 
 Eon – sovrano del regno di Axum
 Cavaliere d'Éon (alias Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée Éon de Beaumont) – diplomatico, spia e scrittore francese del Settecento

 Daniel Eon – calciatore francese

Altro 
 Eon – romanzo di fantascienza di Greg Bear
 EON Productions – casa di produzione cinematografica britannica
 Eon – eone – epoca geologica
 Eone (teologia) – concetto gnostico
 Aeon Flux – serie animata di Peter Chung, di argomento fantascientifico. Aeon è anche usato come nome della protagonista.